Sezon 1954/1955 był 31. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna GAIS. Nowym mistrzem Szwecji został zespół Djurgårdens IF. Tytuł króla strzelców zdobył Kurt Hamrin, który w barwach AIK Fotboll strzelił 22 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1954 w piłce nożnej
1955 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1954 w Szwecji
1955 w Szwecji